Лук в общия смисъл се използва за всички растения от рода Лук (Allium), но ако се използва самостоятелно, без определения, обикновено се разбира видът кромид лук (Allium cepa).

В общия случай лук може да се отнася за:
 кромид лук, кромид, червен лук – основният представител на рода Лук. В зависимост от контекста може да става дума за цялото растение или използваните в готварството луковици;
 пресен лук, зелен лук – млади растения на кромид лук;
 воден лук – сорт кромид лук;
 праз лук, праз (Allium ampeloprasum var. porrum, Allium porrum);
 чеснов лук, чесън (Allium sativum);
 планински лук (Allium montanum);
 сибирски лук (Allium schoenoprasum, Allium sibiricum)
 див чесън, левурда (Allium ursinum L.).